

Famiglie 
 Famiglia Fedrizzi – famiglia francese con origini italiane di tradizione circense

Persone 
 Dede Fedrizzi – regista, fotografo, direttore artistico e artista brasiliano
 Massimo Fedrizzi – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Michele Fedrizzi –  pallavolista italiano, schiacciatore del Nantes